Ljestvice i sastavi liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2020./21.  
Kao posljedica pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj odigravanje natjecanja je bilo otežano, te je dolazilo i do prekida pojedinih liga.

3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

Jug 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nsbbz.hr, "Nogomet"  
 nsbbz.hr, "Nogomet" br. 23/21

Sjever 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nsbbz.hr, "Nogomet"  
 nsbbz.hr, "Nogomet" br. 23/21

3. ŽNL Istarska

Jug  

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nszi.hr, "Bilten"  
 nszi.hr, "Bilten" br. 64  
 istrasport.eu, ljestvica  
 istrasport.eu, ljestvica, wayback  
 istrasport.eu, rezultati  
 sofascore.com

Sjever  

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nszi.hr, "Bilten"  
 nszi.hr, "Bilten" br. 59  
 sofascore.com

3. ŽNL Koprivničko-križevačka

Đurđevac/Koprivnica 

 Izvori:  
 rsssf.com  
  ns-kckz.hr, 3. ŽNL Đurđevac/Koprivnica  
  ns-kckz.hr, 3. ŽNL Đurđevac/Koprivnica, wayback  
  ns-kckz.hr, Službeno glasilo NS KKŽ  
 sofascore.com

Križevci 

 Izvori:  
 rsssf.com  
  ns-kckz.hr, 3. ŽNL Križevci  
  ns-kckz.hr, 3. ŽNL Križevci, wayback  
 ns-kckz.hr, Službeno glasilo NS KKŽ  
 sofascore.com

3. ŽNL Međimurska  

 Izvori:  
 rsssf.com  
 mns.hr, Goolovi  
 mns.hr, "Gool", br. 1677

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir (Baranjska liga) 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 sofascore.com

NS Našice 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nsnasice.blogspot.com, LIGA NS Našice  
 nsnasice.blogspot.com, Glasnik NS Našice

NS Osijek 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 nsosijek.hr  
 sofascore.com

3. ŽNL Varaždinska

Skupina Ludbreg 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 zns-varazdin.hr, 3. ŽNL Ludbreg  
 zns-varazdin.hr, 3. ŽNL Ludbreg, wayback  
 zns-varazdin.hr, "Nogomet"  
 zns-varazdin.hr, "Nogomet", br. 1368

Skupina Varaždin 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 zns-varazdin.hr, 3. ŽNL Varaždin  
 zns-varazdin.hr, 3. ŽNL Varaždin, wayback   
 zns-varazdin.hr, "Nogomet"  
 zns-varazdin.hr, "Nogomet", br. 1368

3. ŽNL Virovitičko-podravska

Istok 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 znsvpz.hr, III. ŽNL Istok  
 znsvpz.hr, Bilteni III. ŽNL Istok  
 znsvpz.hr, Bilten - III. ŽNL Istok, 14. kolo  
 sofascore.com

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 znsvpz.hr, III. ŽNL Zapad   
 znsvpz.hr, Bilteni III. ŽNL Zapad  
 znsvpz.hr, Bilten - III. ŽNL Zapad, 14. kolo  
 sofascore.com

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 znsvs.hr

NS Vukovar 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 znsvs.hr  
 sofascore.com  
 tipsscore.com

Povezani članci  
 1. HNL 2020./21. 
 2. HNL 2020./21. 
 3. HNL 2020./21. 
 4. rang HNL-a 2020./21. 
 5. rang HNL-a 2020./21. 
 6. rang HNL-a 2020./21. 
 Hrvatski nogometni kup 2020./21.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
  rsssf.com, Croatia 2020/21 - Seventh Level 
  

2020-21 
 7